Župnija Stari trg je lahko:

 Župnija Stari trg ob Kolpi, Škofija Novo mesto
 Župnija Stari trg pri Ložu, Nadškofija Ljubljana
 Župnija Stari trg pri Slovenj Gradcu, Nadškofija Maribor